Проце́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Проценко, Андрей Алексеевич (род. 1988) — украинский легкоатлет.
 Проценко, Борис Фёдорович (1940—2017) — советский и украинский архитектор, критик.
 Проценко, Валентина Васильевна (род. 1948) — украинский политик.
 Проценко, Василий Николаевич (1844—?) — киевский городской голова (1900—1906), член III Государственной думы.
 
 
 Проценко, Денис Николаевич (род. 1975) — главврач, Герой Труда Российской Федерации.
 Проценко, Дина Иосифовна (1926—2006) — советский партийный и государственный деятель.
 Проценко, Евгения Валерьевна (род. 1983) — российская ватерполистка.
 Проценко, Елена Степановна (род. 1968) — российский политический деятель, юрист.
 Проценко, Иван Кузьмич (1899—1990) — советский инженер, директор ЦАГИ.
 Проценко, Леонид Алексеевич (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Проценко, Людмила Андреевна (1927—2000) — украинский историк, архивист, крупнейший специалист по киевской некрополистике.
 Проценко, Михаил Васильевич (1914—2003) — советский инженер, организатор производства.
 
 Проценко, Омельян (ок. 1610—1653) — украинский военный деятель, соратник Богдана Хмельницкого.
 Проценко, Павел Григорьевич (род. 1954) — советский диссидент, российский писатель и публицист.
 Проценко, Сергей Петрович (1912—1971) — советский футболист.
 
 Проценко, Татьяна Анатольевна (1968—2021) — советская актриса.

 Проценко-Пичаджи, Александра Ивановна (род. 1949) — общественный деятель, председатель Федерации греческих обществ Украины.